Digonogastra tuberculata (Enderlein), een schildwesp
 Digonogastra tuberculata (Szepligeti), een schildwesp